Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
 Uniwersytet Medyczny w Grodnie
 Uniwersytet Rolniczy w Grodnie
 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodnie